LIPT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 373 амінокислот, а молекулярна маса — 42 479.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки